Pfarrkirche Feldkirch-Nofels steht für folgende Kirchen in Feldkirch-Nofels, Vorarlberg:

 Alte Pfarrkirche Feldkirch-Nofels
 Neue Pfarrkirche Feldkirch-Nofels